Турнир Lombardia Trophy 2018 года — ежегодный, шестой по счёту международный турнир по фигурному катанию «Кубок Ломбардии», который состоялся в итальянском городе Бергамо с 12 по 16 сентября 2018 года. Соревнования прошли в следующих категориях: мужское, женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является вторым его этапом. Является первым крупным международным соревнованием нового сезона среди взрослых спортсменов в Европе. Проводится итальянской федерацией фигурного катания при поддержке ИСУ.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU
 Результаты

Lombardia Trophy
2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Сентябрь 2018 года
Спорт в Италии в 2018 году
Кубок Ломбардии
Международные спортивные соревнования в Бергамо